Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Ebertidia
 Ecbolemia
 Eccleta
 Eccrita
 Echana
 Echanella
 Echinocampa
 Eclipsea
 Ecnomia
 Ecpatia
 Ecthetis
 Ecthymia
 Ectoblemma
 Ectochela
 Ectogonia
 Ectogoniella
 Ectolopha
 Ectopatria
 Ectrogatha
 Edessena
 Edlaeveria
 Edmondsia
 Edyma
 Effractilis
 Eggyna
 Egira
 Egnasia
 Egnasides
 Egone
 Egryrlon
 Egybolis
 Eicomorpha
 Elaemima
 Elaeodopsis
 Elaphria
 Elaphristis
 Elecussa
 Eleemosia
 Elegarda
 Elegocampa
 Elesotis
 Elixoia
 Elocussa
 Elousa
 Elpia
 Elusa
 Elwesia
 Elydna
 Elygea
 Elyptron
 Emarginea
 Emariannia
 Emboloecia
 Emmelia
 Empelathra
 Empusada
 Enargia
 Encruphion
 Enea
 Enedena
 Engelhardtia
 Engusanacantha
 Enigmogramma
 Enispa
 Enispades
 Enispodes
 Enmonodia
 Enmonodiops
 Ensipia
 Enterpia
 Entomogramma
 Enydra
 Eogena
 Eopaectes
 Eosphoropteryx
 Epa

 Epharmottomena
 Ephesia
 Ephyrodes
 Epicarsia
 Epicausis
 Epicerynea
 Epiconcana
 Epicyrtica
 Epidelta
 Epidemas
 Epidromia
 Epiglaea
 Epigrypera
 Epigrypodes
 Epilecta
 Epilitha
 Epimecia
 Epimeciodes
 Epinyctis
 Epioecia
 Epipsammia
 Epipsilia
 Epipsiliamorpha
 Epischausia
 Episcotia
 Episema
 Episparina
 Episparis
 Episparonia
 Episteme
 Epistona
 Epistrema
 Epitausa
 Epithisanotia
 Epitomiptera
 Epitripta
 Epizeuxis
 Epopsima
 Eporectis
 Equatosypna
 Erastrifacies
 Erastriopis
 Erastroides
 Ercheia
 Erebophasma
 Erebostrota
 Erebothrix
 Erebus
 Eremaula
 Eremnophanes
 Eremobastis
 Eremobia
 Eremobina
 Eremochlaena
 Eremochroa
 Eremodrina
 Eremohadena
 Eremonoma
 Eremophysa
 Eremopola
 Ericathia
 Ericeia
 Eriocera
 Eriopyga
 Eriopygodes
 Erioscele
 Erna
 Erocha
 Eromene
 Eromidia
 Erygansa
 Erygia
 Erymella
 Erysthia
 Erythroecia
 Erythrophaia
 Erythroplusia

 Erythrotis
 Escandia
 Escaria
 Escua
 Essonistis
 Estagrotis
 Esteparia
 Esthlodora
 Estimata
 Ethionodes
 Ethiopica
 Ethioterpia
 Euaethiops
 Euagrotis
 Euamiana
 Euaontia
 Eublarginea
 Eublemma
 Eublemmara
 Eublemmistis
 Eublemmoides
 Eubolina
 Eubryopterella
 Eucala
 Eucalimia
 Eucalyptra
 Eucampima
 Eucapnodes
 Eucarta
 Eucatephia
 Euchalcia
 Euchoristea
 Euchromalia
 Eucirroedia
 Eucladodes
 Euclidia
 Euclidiana
 Euclidina
 Euclystis
 Eucocytia
 Eucoptocnemis
 Eucora
 Eucosmocara
 Eucropia
 Eucyclomma
 Eudaphaenura
 Euderaea
 Eudesmeola
 Eudipna
 Eudocima
 Eudragana
 Eudrapa
 Eudryas
 Eudyops
 Euedwardsia
 Eueretagrotis
 Eugatha
 Eugnathia
 Eugnorisma
 Eugoniella
 Eugorna
 Eugrammodes
 Eugraphe
 Eugrapta
 Eugraptoblemma
 Euharveya
 Euherrichia
 Euheterospila
 Euhypena
 Euimata
 Euippodes
 Eulaphygma
 Eulepa
 Eulepidotis
 Euleucyptera
 Eulintneria
 Eulithosia

 Eulocastra
 Eulonche
 Eulymnia
 Eumestleta
 Eumichtis
 Eumichtochroa
 Eumicremma
 Euminucia
 Eumuelleria
 Euneophlebia
 Eunetis
 Eunimbatana
 Euonychodes
 Eupalindia
 Eupanychis
 Euparthenos
 Eupatula
 Euphiusa
 Euplexia
 Euplexidia
 Euplocia
 Eupsephopaectes
 Eupseudomorpha
 Eupsilia
 Eupsoropsis
 Eurabila
 Eurogramma
 Eurois
 Euromoia
 Euros
 Eurypsyche
 Euryschema
 Eurythmus
 Eusceptis
 Euschesis
 Euscirrhopterus
 Euscotia
 Eusimara
 Eusimplex
 Eustrotia
 Eustrotiopis
 Eutactis
 Eutamsia
 Eutelephia
 Eutelia
 Euteliella
 Eutermina
 Euterpiodes
 Euthales
 Eutheiaplusia
 Euthermesia
 Eutolype
 Eutoreuma
 Eutornoptera
 Eutrichopidia
 Eutricopis
 Eutrinita
 Eutrogia
 Euviminia
 Euwilemania
 Euxenistis
 Euxoa
 Euxoamorpha
 Euxootera
 Euxoullia
 Euzancla
 Evanina
 Evia
 Eviridemas
 Evisa
 Exagrotis
 Exarnis
 Exathetis
 Exophyla
 Exsula
 Extremoplusia
 Extremypena
 Exyra

Примечания 

Совки
Списки бабочек